Drzewo genealogiczne Jagiellonów:

!
Jagiellonowie